Таджики в Афганистане являются второй по численности этнической группой современного Афганистана, составляя по разным данным от 11 до 18 
миллионов человек.
Определение доли таджиков в населении Афганистана наталкивается на значительные трудности, поскольку систематические переписи не проводились в стране на протяжении нескольких десятилетий. Разные источники приводят разные оценки: от 27 % до 46 %
 Это может составлять от 11 до 18 млн чел. Это даже больше чем в самом Таджикистане, в котором таджиков чуть больше 10 миллионов человек.

Расселение 
Таджики составляют большинство в северо-восточных и западных провинциях Афганистана: Балх, Тахар, Бадахшан, Парван, Панджшер, Каписа, Баглан, Гор, Бадгис, Герат. Значительные группы таджиков населяют также другие провинции страны (за исключением провинций Нуристан, Нангархар, Хост, Забуль). Как и в Средней Азии, таджикские этнические области сильно разобщены как пустынными областями, так и этнической территорией узбеков, туркменов, пуштунов, хазарейцев, чараймаков и др.

Таджиков Афганистана можно разделить на следующие группы:
 Таджики Балха и Бадахшана (север и северо-восток), продолжающие южнотаджикский ареал Таджикистана.
 Таджики Кабулистана — в районах Кабула, Парвана и Газни (бассейны рек Кабул, Панджшер, верховий Аргандаба).
 Таджики Герата запада — преимущественно шиитское население бассейнов Герируда и озера Хамун, продолжающее персов Иранского Хорасана и Систана.

История 
Древними предками таджиков Афганистана были бактрийцы, кушаны, эфталиты и другие восточные иранские племена. Иранские народы Хорасана стали объединяться под этнонимом «таджик» с VIII по IX век.

Согдийское население Среднеазиатского междуречья составило основу таджикского народа в Узбекистане, а в Афганистане основу таджикского народа составили бактрийцы. С образованием государства Саманидов в IX−X вв. завершился и процесс сложения этнического ядра таджиков. Процесс этот был связан с распространением общего персидского языка, это привело к смешениям (согдийцев, хорезмийцев, бактрийцев).

Именно в IX веке, когда таджики уже сформировались как единый этнос, появляются такие выдающиеся таджикские поэты как Рудаки, Дакики и Унсури. Поэт Анвари в своих произведениях, написанных в X веке, упоминал об этнониме «таджик» как название одной из этнических групп Газни.

Численность 
Таджики в Афганистане являются первой или второй по численности этнической группой современного Афганистана. Разные источники приводят разные оценки: от 33 %, 39 % населения страны до 46 % И 56 % Это может составлять от 10 до 23 млн чел.

Таджики составляют большинство в 15 — провинции Афганистана. Приблизительные оценки доли таджиков провинций Афганистана:

 1) Панджшер — 100 %
 2) Парван — 82 %
 3) Каписа — 81 %
 4) Баглан — 80 %
 5) Бадахшан — 80 %
 6) Тахар — 78 %
 7) Балх — 73 %
 8) Саманган −72 %
 9) Герат — 70 %
 10) Кундуз — 61 %
 11) Гор — 60 %
 12) Бадгис — 60 %
 13) Сари-Пуль — 58 %
 14) Кабул — 45 %
 15) Бомиан — 40 %

Значительные группы Таджиков населяют также другие провинции страны.

Поскольку систематические переписи не проводились в стране на протяжении нескольких десятилетий, точных данных по численности и составу различных этнических групп не имеется. В связи с этим многие цифры являются приблизительными:

 На основе официальных переписей населения 1960-х — 1980-х годов, а также информации в основном из научных источников, Энциклопедия «Iranica» приводит следующий список:
 пуштуны — 39,4 %,
 таджики — 33,7 %,
 хазарейцы — 8,0 %,
 узбеки — 8,0 %,
 аймаки — 4,1 %,
 туркмены — 3,3 %,
 белуджи — 1,6 %,
 другие — 1,9 %.
                     
                                                                  
 По словам представителя исследования, названного «Опрос населения Афганистана — Афганистан в 2006 году», сводный проект Азиатского Фонда, в Индии, Центра по изучению развивающихся стран (ЦСО) и афганского Центра социально-экономических и научно-исследовательских опросов (ACSOR), распределение этнических групп следующее:
 пуштуны — 40,9 %,
 таджики — 37,1 %,
 хазарейцы — 9 %,
 узбеки — 9 %,
 туркмены — 1,7 %,
 белуджи — 0,5 %,
 аймаки — 0,1 %,
 другие — 1,3 %.

 По словам другого представителя исследования, названного «Афганистан: В тех случаях, когда дело», результатом совместных усилий со стороны американского телеканала ABC News, британской BBC, и германского ARD (с 2004 года по 2009 год) выпущено 9 февраля 2009 года, этнический состав населения страны (приблизительно):
 пуштуны — 41 %,
 таджики — 38 %,
 хазарейцы — 10 %,
 узбеки — 6 %,
 туркмены — 2 %,
 нуристанцы — 1 %,
 белуджи — 1 %,
 другие — 1 %.
 Другие источники называют доля таджиков 35 % или 39 %

Язык 

Язык таджиков Персидский язык (Дари) широко используется как язык межнационального общения; он является родным языком не только для таджиков Афганистана, но и для таких этнических групп, как хазарейцы- этническая группа, происходящая из расселения воинов Чингизхана вдоль западных границ Хорасана и перешедших на язык покоренных земель (восточный фарси), с сохранением значительного монгольского субстрата в лексике.

Точные данные о численности и составе различных этнолингвистических групп Афганистана недоступны ввиду того, что в последние десятилетия в стране не проводятся систематические переписи населения[5]. Оценочные данные дают следующие цифры о родных языках:

В результате исследования путём опроса, проводимого в 2006 году организацией Asia Foundation и охватывающего 6226 случайно отобранных респондентов, дари является родным языком 49 % опрошенных, тогда как 37 % владели им как вторым языком; 42 % были способны читать на дари.

Известные таджики Афганистана 
 Гийас ад-Дин Мухаммад (1163—1202) султан из династии гуридов (от 1163 до 1202) Во время его правления Гуридский султанат стала мировой державой, которая простиралась от Горгана до Бенгалии
 Мухаммад Гури (1149—1206) — султан из династии гуридов, младший брат Гийас ад-Дина Мухаммада. Завоеватель северной Индии и основоположник первой мусульманской державы в Индии
 Устад Ахмад Лахаури (1580—1649) — персо-таджикский архитектор из Бадахшана. Он был главным архитектором Тадж — Махал в Агре, Индия (годы постройки между 1632 и 1648)
 Хабибулла Калакани (бачаи-и сакао) — эмир Афганистана (1929)
 Тахир Бадахши (1933—1979) культурный и политический деятель Афганистана. Основатель анти-пуштунской партии «Сатам-е-Милли»
 Бабра́к Карма́ль (1929—1996) — Президент Афганистана (1979—1986) годы
 Бурхануддин Раббани (1940—2011) — президент Афганистана (1992—2001), а также руководитель партии Исламское общество Афганистана
 Абдулла, Абдулла (по матери) — премьер-министр Афганистана с (2014 — 2019г)
 Ахмад Шах Масуд — афганский полевой командир таджикского происхождения, министр обороны Афганистана (1992—2001)
 Фахим Мохаммад — министр обороны Афганистана (2001—2004)
 Бисмилла Хан Мохаммади  — министр внутренних дел Афганистана (2010—2015). Министр обороны Афганистана (2021—по нынешнее время)
 Вайс Ахмад Бармак — министр внутренних дел Афганистана, (с 13 августа 2017г по ныне)
 Акбар Шах Вали — министр здравоохранения (1978—1979) и иностранных дел Афганистана (1979).
 Атто Мухаммади Нур — Губернатор провинции Балх (2001—2017)
 Абдул Джамиль Зарифи — министр по делам ислама и вакуфов Афганистана (1987—1988)
 Исмаил-хан — афганский полевой командир таджикского происхождения, наиболее крупный военачальник и авторитетный полевой командир моджахедов запада Афганистана в период Афганской войны; министр водных ресурсов и энергетики Афганистана (с 2004)
 Мохаммад Азиз — мэр Кабула (1978), министр лёгкой промышленности Афганистана (1984—1986).
 Мохтат, Абдул Хамид — министр связи (1973—1974) и вице-президент Афганистана (1988—1992)
 Ахмад Зия Масуд вице-президент (2004—2009)
 Гулам Дастагир Панджшери — министр просвещения (1978) и общественных работ Афганистана (1978—1979)
 Сарвари, Асадулла — видный государственный, партийный и политический деятель ДРА, начальник Службы защиты национальных интересов Афганистана (1979)
 Унсури — персо-таджикский поэт, придворный панегирик
 Фазль-уль-Хак Халекьяр — премьер-министр Афганистана (1990—1992)
 Абдул Вали Ходжат — министр по делам ислама Афганистана (1985—1992)
 Шафии, Мохаммад Хасан Барек — поэт, министр информации и культуры (1978—1979) и транспорта и туризма Афганистана (1979)
 Шахбаз, Гулам Мохауддин — министр статистики (1989—1991) и планирования Афганистана (1991—1992)
 Яфтали, Абдулла — министр планирования (1965 и 1967) и финансов Афганистана (1965—1967)
 Амрулла Салех — бывший министр безопасности Афганистана. Премьер-министр Афганистана с (2019 — по ныне).
 Юнус Кануни — председатель нижней палаты парламента Афганистана (2001—2016)
 Абдул Латиф Педрам — лидер партии (Национального конгресса Афганистана 2006—2017)

См. также 
 Таджики в Америке
 Таджики в Узбекистане
 Таджики в Пакистане
 Таджики в Киргизии
 Таджики в Казахстане
 Таджики в России

Примечания

Литература 
 

Таджикская диаспора
Народы Афганистана